Håkan Granström (né le ) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1978, il commence sa carrière avec le AIK IF dans l'Elitserien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1978-1979 || AIK IF || Elitserien ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1980-1981 || AIK IF || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Timrå IK || Elitserien ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1982-1983 || Timrå IK || Allsvenskan ||8 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Timrå IK || Allsvenskan ||22 ||7 ||8 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1984-1985 || Vallentuna BK || Allsvenskan ||32 ||7 ||9 ||16 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Vallentuna BK || Allsvenskan ||31 ||9 ||13 ||22 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1986-1987 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||21 ||4 ||10 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1962
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Timrå IK
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Malmö Redhawks
Défenseur de hockey sur glace